Нонгбуалампху:

 Нонгбуалампху — провинция в восточной части Таиланда.
 Нонгбуалампху — город в Таиланде, столица одноимённой провинции.